Margaret Lake (engl. für „Margarethensee“) ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Margaret Lake (Bighorn No. 8, Alberta)
 Margaret Lake (Mackenzie County, Alberta)
 Margaret Lake (Pincher Creek No. 9, Alberta)
 Margaret Lake (Alberni-Clayoquot Regional District, British Columbia)
 Margaret Lake (Bulkley-Nechako Regional District, British Columbia)
 Margaret Lake (Cariboo, British Columbia)
 Margaret Lake (Division No. 1, Manitoba)
 Margaret Lake (Division No. 5, Manitoba)
 Margaret Lake (Division No. 22, Manitoba)
 Margaret Lake (Division No. 23, Manitoba)
 Margaret Lake (Gamèti, Nordwest-Territorien)
 Margaret Lake (Tungsten, Nordwest-Territorien)
 Margaret Lake (Gardiner, Cochrane District, Ontario)
 Margaret Lake (Unorganized North Part, Cochrane District, Ontario)
 Margaret Lake (Greater Sudbury, Ontario)
 Margaret Lake (Muskoka District Municipality, Ontario)
 Margaret Lake (Renfrew County, Ontario)
 Margaret Lake (Timiskaming District, Ontario)
 Margaret Lake (Saskatchewan)
 Margaret Lake (Yukon)

in den Vereinigten Staaten:
 Margaret Lake (Alabama)
 Margaret Lake (Alaska)
 Margaret Lake (Colorado)
 Margaret Lake (Florida)
 Margaret Lake (Kalifornien)
 Margaret Lake (Cass County, Minnesota)
 Margaret Lake (Washington County, Minnesota)
 Margaret Lake (Flathead County, Montana)
 Margaret Lake (Glacier County, Montana)
 Margaret Lake (Park County, Montana)
 Margaret Lake (Pennsylvania)
 Margaret Lake (Kittitas County, Washington)
 Margaret Lake (Snohomish County, Washington)
 Margaret Lake (Iron County, Wisconsin)
 Margaret Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Margaret Lake (Polk County, Wisconsin)

Siehe auch:

 Lake Margaret
 Margaretensee